FB o fb puede significar:

 Facebook, red social virtual; 
 Fenerbahçe, equipo de fútbol turco;
 FictionBook, formatos de archivos de documentos.

Siglas